Ema Burgić Bucko e Georgina García Pérez hanno conquistato il titolo battendo in finale Lenka Kunčíková e Karolína Stuchlá con il punteggio di 6–4, 2–6, [12–10].

Teste di serie 

  Viktorija Golubic /  Stephanie Vogt (semifinale)
  Lenka Kunčíková /  Karolína Stuchlá (finale)

 Réka Luca Jani /  Lidzija Marozava (quarti di finale)
 Elena Bogdan /  Varatchaya Wongteanchai (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Europe Tennis Center Ladies Open 2016